Ramanavitjy (vitryska: Раманавічы, ryska: Романовичи) är en agropolis i Belarus.   Den ligger i voblasten Mahiljoŭs voblast, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Minsk. Ramanavitjy ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Natur 
Terrängen runt Ramanavitjy är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Ramanavitjy. Trakten är tätbefolkad. Närmaste större samhälle är Mahiljoŭ,  km väster om Ramanavitjy.

Se även 
 Landsbygdsorter i Mahilioŭ voblasć
 Vitrysslands landsbygdsorter

Referenser

Kommentarer

Källor 

Landsbygdsorter i Mahilioŭ voblasć